Seiner Majestät Schiff, o SMS, il prefisso di tutte le navi da guerra dell'impero austro-ungarico
61401 Schiff, asteroide della fascia principale.
Villa Giorgini Schiff, a Montignoso, in provincia di Massa Carrara.
Es kommt ein Schiff, geladen, tradizionale canto natalizio tedesco.
Base di Schiff, nome alternativo delle immine secondarie (dal nome di Ugo Schiff).

Persone
András Schiff, pianista ungherese
Giulia Schiff, miliziana italiana  
Heinrich Schiff, violoncellista austriaco
Moritz Schiff, fisiologo e fratello di Ugo Schiff
Robert Schiff, chimico figlio di Moritz
Richard Schiff, attore statunitense
Ugo Schiff, chimico tedesco naturalizzato italiano
I Schiff, personaggi dell'anime BLOOD+

Altri progetti 

ro:Vas